Велизар Бинев (род. 8 марта 1967, София, Болгария) — болгарский актёр. Наиболее известен по роли рабовладельца Клетуса в фильме «Циклоп» и по роли Кирилла в фильме «Неоспоримый 2».

Биография 
Велизар Бинев родился 8 марта 1967 года в Софии, столице Болгарии. Окончил Национальную Академию Театрального и Кино-Искусства им. Красто Сафарова. Родители — актёры Николай Бинев и Домна Ганева. Другой их сын — Боян (брат Велизара), скончался в возрасте 20 лет от мышечной дистрофии.

Велизар дебютировал на телевидении в 1994 году. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 80 фильмах и телесериалах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Актёры Болгарии
Актёры США
Родившиеся 8 марта
Родившиеся в 1967 году
Персоналии:Болгария
Актёры XXI века